La Vyšėjšaja Liha 1994-1995 è stata la quarta edizione della massima serie del campionato bielorusso di calcio, disputato tra il 13 luglio 1994 e il 23 giugno 1995 e conclusosi con la vittoria della Dinamo Minsk, al suo quarto titolo consecutivo. Il capocannoniere della competizione fu Pavel Šaŭroŭ (Dinamo-93 Minsk) con 19 reti realizzate.

Stagione

Novità 
Dalla Vyšėjšaja Liha 1993-1994 venne retrocesso in Peršaja Liha lo , mentre dalla Peršaja Liha venne promosso l'. Nel corso della stagione il KIM Vicebsk cambiò denominazione in , e il Fandok Babrujsk in .

Formula 
Le 16 squadre partecipanti disputarono un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 partite. La prima classificata, vincitrice del campionato, venne ammessa alla Coppa UEFA 1995-1996, mentre la squadra vincitrice della Coppa di Bielorussia venne ammessa alla Coppa delle Coppe 1995-1996. Un ulteriore posto venne assegnato per la partecipazione alla Coppa Intertoto 1995. Le ultime due vennero retrocesse in Peršaja Liha.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bielorussia e ammesso alla Coppa UEFA 1995-1996.
      Ammesso alla Coppa delle Coppe 1995-1996.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1995.
      Retrocessa in Peršaja Liha 1995.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994-1995